

Населені пункти та їхні частини
 Мацєєво — село в гміні Осечна Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Мацєєво — село в гміні Осек-Мали Кольського повіту Великопольського воєводства
 Мацєєво — частина міста Пельплін у Тчевському повіті Поморського воєводства
 Мацєєво — частина міста Мілослав у Вжесінському повіті Великопольського воєводства
 Мацєєво — частина села Янушково в гміні Жнін Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мацєєво — частина села Гамжисько в гміні Велень Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Мацєєво — осада в гміні Бранево Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Мацєєво — осада в гміні Понець Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Мацєєво — осада в гміні Машево Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки